

Geografia 
 Rutte - località nel comune di Tarvisio
 Rutte di Gracova – piccolo paese della Slovenia

Ingegneria 
 Bacino di Rutte – ex bacino artificiale vicino a Tarvisio

Persone 
 Mark Rutte – politico olandese

Pagine correlate 
 Governo Rutte